Paulinstraße steht für:
 Paulinstraße (Kesten), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kesten
 Paulinstraße (Trier)